Серена Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно змогла захистити свій титул, у фіналі перемігши Єлену Янкович з рахунком 3–6, 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ш Феґеле
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Т Перейра
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Дж Гемптон
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06= О Говорцова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=63
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ю Путінцева
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= Ю Гергес
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=14
| RD1-team09= Я Шведова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= В Кінґ
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= А Петкович
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Т Таунсенд
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ф Ск'явоне
| RD1-score13-1='''6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=66
| RD1-seed14=
| RD1-team14=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Family Circle Cup
2013